Herresingleturneringen ved US Open 2011 var en del af US Open 2011. Det var 130. gang, at der blev spillet om herresingletitlen ved US Open. Hovedturneringen havde deltagelse af 128 spillere, hvoraf 104 havde kvalificeret sig direkte på grundlag af deres verdensranglisteplacering, mens otte spillere var blevet tildelt et wild card og 16 spillere havde spillet sig gennem kvalifiaktionen. Efterfølgende meldte to spillere afbud, hvilket betød, at de blev erstattet af to lucky losere fra kvalifikationen.

Hovedturnering

Spillere og seedninger

Første til tredje runde

Ottendedels-, kvart-, semifinaler og finale

Kilder / eksterne henvisninger 
 US Open 

US Open 2011 (tennis)
2011
ATP Tour 2011